Projekcija je lahko:

 kartografska projekcija
 grafična projekcija
 izometrična projekcija

ja:投影法